Мимоза:
 Мимоза — род растений семейства Бобовые.
 Мимоза стыдливая — растение из рода Мимоза.
 Мимоза — обиходное название Акации серебристой, цветущие ветви которой традиционно дарят женщинам на 8-е марта.
 Мимоза — салат на основе рыбных консервов.
 Мимоза — алкогольный коктейль.
 Мимоза (Бекрукс) — звезда созвездия Южного Креста.
 «Мимоза» — засекречивающая аппаратура связи T-612.

См. также 
 Мимозовые — подсемейство семейства Бобовые.